Шамхал-Янгиюрт () — село в Кумторкалинском районе Дагестана. 

Образует муниципальное образование село Шамхал-Янги-Юрт со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 40 км к северо-западу от города Махачкала, на Шамхал-Янгиюртовском канале.

Население 

среди которых (2010 г.) — 96 % (кумыки), 3,7 % (аварцы).

Примечания 

Населённые пункты Кумторкалинского района
Муниципальные образования Кумторкалинского района
Сельские поселения Дагестана